Hiszpańska Formuła 3 Sezon 2005  – piąty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuito del Jarama, a zakończył 13 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Andy Soucek, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Racing Engineering.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Puchar Hiszpanii F3

Klasyfikacja zespołów

Trofeum Hiszpanii Formuły 3

Linki zewnętrzne 
 

2005 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship